Симари Биркнер () — испанская фамилия. Известные носители:
 Симари Биркнер, Кристиан Хавьер (род. 1980) — аргентинский горнолыжник, участник четырёх зимних Олимпийских игр.
 Симари Биркнер, Макарена (род. 1984) — аргентинская горнолыжница, участница четырёх зимних Олимпийских игр и пяти чемпионатов мира.
 Симари Биркнер, Мария Белен (род. 1982) — аргентинская горнолыжница, участница трёх зимних Олимпийских игр и семи чемпионатов мира